CSG steht für:
 Carl-Schirren-Gesellschaft, eine kulturelle Vereinigung in Lüneburg
 Carrier Strike Group, siehe Flugzeugträgerkampfgruppe
 Centre Spatial Guyanais, ein französischer Raketenstartplatz, siehe Raumfahrtzentrum Guayana
 Centrum Schwule Geschichte e. V., Archiv und Forschungsstätte der Schwulenbewegung im Rheinland
 Christliche Sportgemeinschaft, Name von Sportvereinen
 Club del San Gottardo, schweizerischer Verein für die Erhaltung historischer Eisenbahnfahrzeuge
 Club Sportif Grevenmacher, luxemburgischer Fussballverein, siehe CS Grevenmacher
 Collectivité sui generis, vergleiche Französische Überseegebiete #Collectivité d’outre-mer (COM)
 Commodore Semiconductor Group, US-amerikanischer Hersteller von Mikrochips, siehe MOS Technology
 Constructive Solid Geometry, Konstruktive Festkörpergeometrie
 Containersicherheitsgesetz, österreichisches Bundesgesetz über sichere Container
 Corps Suevo-Guestphalia München, eine Studentenverbindung im Raum München
 Czechoslovak Group, eine tschechische Industrie- und Rüstungsholding

Schulen:
 Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen
 Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt
 Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn
Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering

csg steht für:
 Chilenische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung